Almoster, municipalité de la province de Tarragone ;

 Almoster, paroisse civile de la municipalité de Alvaiázere, située dans le district de Leiria ;
 Almoster, paroisse civile de la municipalité de Santarém, située dans le district de Santarém.